Miejsca o nazwie Harpster:

 Harpster – wieś w USA, Hrabstwo Wyandot w stanie Ohio.
 Harpster – wspólnota o osobowości prawnej, Hrabstwo Idaho. Harpster usytuowany jest przy Idaho State Highway. 
 Harpster Covered Bridge – most kryty, Spruce Creek, Pensylwania.

Osoby o nazwisku Harpster:

 Howard Harpster (1907–1980), futbolista i trener amerykański, College Football Hall of Fame.
 Noah Harpster – aktor i scenarzysta amerykański, Totalny kataklizm (2008), Dirty Love (2005), Popołudniowa igraszka (2013).